Szólj rám, ha hangosan énekelek, dal Kovács Kati, majd a Locomotiv GT előadásában
 Szólj rám, ha hangosan énekelek (1990) Kovács Kati válogatásnagylemeze